Праченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Праченко, Андрей Дмитриевич (род. 1950) — советский и украинский кинорежиссёр и актёр.
 Праченко, Владимир Васильевич (1937—2013) — советский и российский трубач, музыкальный педагог.